WAMPAS Baby Stars (то есть Молодые звёзды) — рекламная кампания, которую спонсировали американские кинорекламодатели из ассоциации Western Association of Motion Picture Advertisers.

Ежегодно с 1922 по 1934 год (за исключением 1930 и 1933 годов) составлялся список из тринадцати молодых актрис, которым прочили звёздное будущее. Попавшие в этот список девушки получали обширную рекламную поддержку в прессе, и многие из них действительно стали известными актрисами.

Кампания завершилась в 1934 году из-за возражений со стороны киностудий.

Список актрис по годам 
 1922 — Клер Виндзор, Бесси Лав, Лила Ли, Жаклин Логан, Луиза Лоррейн, Кэтрин Макгуайр, Пэтси Рут Миллер, Коллин Мур, Полин Старк, Лоис Уилсон, Хелен Фергюсон, Мэри Филбин, Мэрион Эй.
 1923 — Элинор Бордман, Эвелин Брент, , Полин Гарон, , , , Дерелис Пердю, Лора Ла Плэнте, Джобина Ролстон, Бетти Франциско, Вирджиния Браун Фэйр, Этель Шэннон
 1924 — Клара Боу, Альберта Вон, Кармелита Герати, Глория Грей, Джуланна Джонстон, , Дороти Маккейл, , Маргарет Моррис, Мэриан Никсон, Люстль Риксен, , 
 1925 — , Олив Борден, , , , Джун Марлоу, , , , Дороти Ревьер, , , 
 1926 — Мэри Астор, Мэри Брайан, Джойс Комптон, Долорес Костелло, Джоан Кроуфорд, Марселин Дэй, Долорес дель Рио, Джанет Гейнор, , , Салли О’Нил, , Фэй Рэй
 1927 — , Барбара Кент, Натали Кингстон, Хелен Костелло, , Франсис Ли, Мэри Макаллистер, , Салли Рэнд, Марта Слипер, , , 
 1928 — Лина Баскетт, Флора Брэмли, Лупе Велес, , Элис Дэй, , Джун Колльер, Сью Кэрол, , Молли О’Дэй, , Одри Феррис, Салли Эйлерс
 1929 — Джин Артур, Салли Блейн, , , Дорис Доусон, , , Анита Пейдж, , Хелен Твелвтрис, Хелен Фостер, , Лоретта Янг
 1930 — не выбирались
 1931 — Джоан Блонделл, Барбара Викс, Джудит Вуд, Фрэнсис Дэйд, Фрэнсис Ди, Констанция Каммингс, Анита Луиз, Джоан Марш, Мэриан Марш, Карен Морли, Сидни Фокс, Рошель Хадсон, 
 1932 — Лона Андре, Лиллиан Бонд, Мэри Карлайл, , , Бутс Мэллори, Тосия Мори, Эвалин Кнапп, Джинджер Роджерс, Глория Стюарт, , , Эленор Холм, Мэриан Шокли, Патриция Эллис
 1933 — не выбирались
 1934 — Джудит Арлен, Джули Бишоп, Бетти Брайсон, Джин Гейл, Дороти Дрейк, , , Люсиль Ланд, , , Кэтрин Уильямс, Хейзел Хейс,

Примечания

Ссылки 
 WAMPAS Baby Stars  на сайте ''immortalephemera.com

Списки актрис
Списки:Кинематограф США
Появились в 1922 году в США
Исчезли в 1934 году